Gwosdew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexandrowitsch Gwosdew (1887–1939), russischer Germanist
 Alexei Alexejewitsch Gwosdew (1897–1986), russischer Bauingenieur und Hochschullehrer
 Kusma Antonowitsch Gwosdew, (* 1882; † nach 1956), russischer Revolutionär 
 Michail Spiridonowitsch Gwosdew (* um 1700; † nach 1759), russischer Geodät